Světelný den je jednotka délky, která je definována jako vzdálenost, kterou urazí světlo v absolutním vakuu za jeden celý den, neboli 86 400 sekund.
Jeden světelný den je 25 902 068 371 200 metrů. Tato hodnota je přesná, protože metr je odvozen z rychlosti světla.

Světelný den není příliš často používanou jednotkou, protože existuje jen několik astronomických objektů takové vzdálenosti; předpokládá se, že Oortův oblak se rozprostírá do vzdálenosti 290 až 580 světelných dní od Slunce.

Další jednotky 
Další jednotky odvozené z dráhy světla za určitý čas jsou světelný rok, světelný měsíc, světelná hodina, světelná minuta, světelná sekunda.

Reference

Externí odkazy 
vzdálenosti ve vesmíru 

Jednotky délky
Astronomické jednotky